Кодиров — фамилия; имеет женскую форму Кодирова.
 Кодиров, Амонулло (1944—2020) — советский и таджикский актёр, народный артист Таджикистана (1994).
 Кодиров, Фуруг Пулодович (род. 1992) — таджикский футболист, защитник клуба «ЦСКА-Памир».

 Кодирова, Анастасия Александровна (род. 1979) — российская волейболистка, член национальной сборной, серебряный призёр Олимпийских игр 2000, двукратный призёр чемпионатов мира.